Студенчице може бити:

 Студенчице (Медводе), насељено место у општини Медводе, Република Словенија
 Студенчице (Радовљица), насељено место у општини Радовљица, Република Словенија